Němčice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Velké Němčice, ort, Södra Mähren, 
 Němčice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,35, long 14,93), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 50,09, long 15,81), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,08, long 15,29), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Pardubice, lat 49,89, long 16,34), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 49,19, long 13,80), 
 Němčice (ort i Tjeckien, Södra Böhmen, lat 49,03, long 14,27), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar